Департман () може бити:

 Департман, управно подручје;
 Департман (ресор), назив за министарство, одјељење министарства или за државно надлештво.